Чемпионат Люксембурга по футболу 1915/1916 — 6-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1915/1916
Люксембург
Люксембург
1915 год в Люксембурге
1916 год в Люксембурге